Adolf I Holsztyński (zm. 1130) – hrabia Schauenburga 1106–1130 i Holsztynu 1111–1130
 Adolf I (zm. 1249) – hrabia Mark ok. 1198–1249
 Adolf I Waldeck (zm. 1270) – hrabia Schwalenberg 1218–1228 i Waldeck 1224–1270
 Adolf I (zm. 1394) – hrabia Kleve 1368–1394 i hrabia Mark (jak Adolf III) 1391–1394
 Adolf I (1526–1586) – książę Holsztynu-Gottorp 1544–1586
 Adolf I Jerzy (1817–1893) – książę Schaumburg-Lippe 1860–1893

de:Liste der adeligen Herrscher namens Adolf#Adolf I.